Константин Илиеску:
 Илиеску, Константин И. — румынский министр финансов в 1863 году.
 Илиеску, Константин К. (1892—1978) — румынский медик, член румынской академии.